Książki
 The Amityville Horror: A True Story – książka Jaya Ansona z 1977
 The Amityville Horror Part II – sequel książki autorstwa Johna G. Jonesa

Filmy
 Amityville Horror – film z 1979
 Amityville (film)  (ang. The Amityville Horror) – film z 2005

Zobacz też 
 Amityville
 Amityville (seria filmów)